Plaatsen in Nederland
Westeinde (Alphen aan den Rijn), een buurtschap in de gemeente Alphen aan den Rijn (Zuid-Holland)
Westeinde (Bodegraven-Reeuwijk), een buurtschap in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (Zuid-Holland)
Westeinde (Enkhuizen), een buurtschap in de gemeente Enkhuizen (Noord-Holland)
Westeinde (Hollands Kroon), een buurtschap in de gemeente Hollands Kroon (Noord-Holland)
Westeinde (Nunspeet), een buurtschap in de gemeente Nunspeet (Gelderland)
Westeinde (Steenwijkerland), een buurtschap in de gemeente Steenwijkerland (Overijssel)
Westeinde (Westerveld), een buurtschap in de gemeente Westerveld (Drenthe)
Westeinde (Zoeterwoude), een buurtschap in de gemeente Zoeterwoude (Zuid-Holland)
't Westeinde, een buurtschap in de gemeente Medemblik (Noord-Holland)
Westerse Bos (vroeger Westeinde), een buurtschap die deel uitmaakt van het oorspronkelijke Schoonebeek
Westeynde is een andere benaming voor het verdwenen dorp West-Vlieland

Wijken in Nederland
Westeinde (Breda), een wijk in de gemeente Breda (Noord-Brabant)
Westeinde (Leeuwarden), een wijk in de stad Leeuwarden (Friesland)

Overig
Westeinde (Amsterdam), straat in Amsterdam
Westeinde (Den Haag), straat in Den Haag waar het Westeinde Ziekenhuis ligt
Westeinde (Meppel), straat en haven in Meppel (Drenthe)
N758, deze provinciale weg draagt in het Nieuwleusense deel de naam Westeinde
Westeinde Ziekenhuis, Den Haag

Zie ook
 Westeind (doorverwijspagina)